Хотиевка — название населённых пунктов на Украине:

 Хотиевка — село в Корюковском районе Черниговской области.
 Хотиевка — село в Семёновском районе Черниговской области.